«Динамо» — российский профессиональный баскетбольный клуб из Владивостока. Выступает в Суперлиге и Кубке России.

Результаты выступлений

Главные тренеры 
 2021— —  Алексей Голяхов

Текущий состав

Примечания 

Баскетбольные клубы, основанные в 2021 году
Баскетбольные клубы России
Спортивные клубы Владивостока
Спортивное общество «Динамо»
БК «Динамо» Владивосток